

Geografia 
 Abisso Molloy – abisso marino alla congiunzione tra il Mar Glaciale Artico e il Mare di Groenlandia

Letteratura 
 Molloy – romanzo di Samuel Beckett del 1951

Persone 
 Charles Molloy – giurista irlandese
 Dearbhla Molloy – attrice irlandese 
 Ginger Molloy – pilota motociclistico neozelandese
 Isobelle Molloy – attrice britannica
 Matt Molloy – flautista irlandese
 Terry Molloy – attore britannico